María Adelaida I de Luxemburgo (nacida María Adelaida Teresa Hilda Guillermina; Gran Ducado de Luxemburgo; 14 de junio de 1894-Lenggries; 24 de enero de 1924) fue la gran duquesa de Luxemburgo y jefa de Estado desde su ascenso al trono, el 25 de febrero de 1912, hasta su abdicación, en 1919. Fue la gran duquesa más joven en ascender al trono, ya que ascendió a la edad de 17 años. Mientras alcanzaba la mayoría de edad, su madre, la ya viuda de Guillermo IV, María Ana de Portugal, fue regente durante sus primeros 110 días en el cargo.

Biografía

Nacimiento 
María Adelaida nació el 14 de junio de 1894 en el Castillo de Berg en Luxemburgo, siendo la primera hija del Gran Duque Guillermo IV y la Gran Duquesa María Ana.

Hermanas 
 Carlota Aldegonde Isabel María Guillermina, nacida el 23 de enero de 1896, Gran Duquesa de Luxemburgo de 1919 a 1964
 Hilda Sofía María Adelaida Guillermina, nacida el 15 de febrero de 1897
 Antonia Roberta Sofía Guillermina, nacida el 7 de octubre de 1899
 Isabel María Guillermina, nacida el 7 de marzo de 1901
 Sofía Carolina María Guillermina, nacida el 14 de febrero de 1902

Gran Duquesa Heredera 
Como su padre no tuvo ningún hijo varón, María Adelaida fue proclamada heredera el 10 de julio de 1907, con el fin de resolver cualquier crisis de sucesión debido a la existencia de la Ley Sálica.

Gran Duquesa de Luxemburgo 

Se convirtió en Gran Duquesa de Luxemburgo el 25 de febrero de 1912 cuando falleció su padre, Guillermo IV, con 17 años de edad y convirtiéndose en la primera mujer en ser Gran Duquesa de Luxemburgo.
Fue coronada bajo el nombre de María Adelaida I de Luxemburgo y su hermana Carlota se convirtió en la presunta heredera del Reino, debido a la falta de un varón.Su madre fue su regente hasta que cumplió los 18 años el 14 de junio de 1912.

María Adelaida estaba muy interesada en la política y tomó un papel muy activo en el gobierno luxemburgués. Era una devota católica, con fuertes convicciones religiosas y opiniones políticas muy conservadoras.

Primera Guerra Mundial 
Durante la I Guerra Mundial mantuvo buenas relaciones con los ocupantes alemanes. Tras el conflicto, en enero de 1919, algunas voces desde el Parlamento demandaron su abdicación.

Abdicación 
Decidió abdicar el 14 de enero de 1919. Le sucedió su hermana Carlota.

Después de su abdicación se exilió viajando por toda Europa. Posteriormente entró como carmelita en el convento de Módena (Italia), en septiembre de 1920.

Muerte 
Falleció el 24 de enero de 1924 a causa de la gripe en el Castillo de Hohenburg en Alemania, lugar al que se trasladó por sus problemas de salud. Fue enterrada en la capilla del castillo.

El 22 de octubre de 1947 su cuerpo fue enterrado en la Cripta Gran Ducal de la Catedral de Notre Dame de Luxemburgo.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Soberano gran maestre de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau.
  Soberano gran maestre de la Orden de Adolfo de Nassau.
  Soberano gran maestre de la Orden de la Corona de Roble.

Ancestros

Referencias 

Gobernantes durante la Primera Guerra Mundial
Grandes Duques de Luxemburgo
Casa de Nassau-Weilburg
Mujeres en la Primera Guerra Mundial
Grandes maestres de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes maestres de la Orden de Adolfo de Nassau
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Roble
Católicos de Luxemburgo
Luxemburguesas del siglo XX